Aglais herrmanni är en fjärilsart som beskrevs av Herrmann. Aglais herrmanni ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
herrmanni